Ivan Zajtsev (volleyballer)
 Ivan Zajtsev (atleet)
 Ivan Zajtsev (waterpoloër)